Селище міського типу:
 Куликів — Львівська область, Львівський район
Села:
 Куликів — Львівська область, Червоноградський район
 Куликів — Тернопільська область, Кременецький район
 Куликів — населений пункт біля гирла Збруча на середньовічних мапах.
Транспорт:
 Куликів — залізнична станція Львівської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці.

 Куликів () — село поблизу Щебрешина (Люблінське воєводство, Замостський повіт, ґміна Сулув).